Edmeo Lugaresi (1928-2010) – dirigente sportivo e imprenditore italiano
 Elio Lugaresi (1926-2015) – neurologo e accademico italiano
 Giovanni Lugaresi (1941) – giornalista e saggista italiano